liszaj płaski (liszaj czerwony)
 liszaj twardzinowy i zanikowy sromu

 Zobacz też
 liszajec